Серия А 1967/1968 () — 36-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 24 сентября 1967 года и завершился 12 мая 1968 года. В 9-й раз в своей истории победителем турнира стал «Милан».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1967/1968
Футбол в Италии в 1967 году
Футбол в Италии в 1968 году